Дубравка Томшич (; род. 6 февраля 1940, Дубровник) — словенская пианистка.

Биография 
Училась в Высшей школе музыки в Любляне, затем в Словенской академии музыки у Зоры Зарниковой. По совету Клаудио Аррау в 12-летнем возрасте переехала в США. В 1957 году окончила Джульярдскую школу. Впоследствии занималась у Артура Рубинштейна, который предсказал ей большое будущее.

С 1967 года преподавала в Словенской академии музыки в Любляне, с 1975 года — полный профессор. С успехом гастролировала в Европе, США, Мексике, Азии, Африке, Австралии; начиная с 1962 года не раз выступала в СССР. Многократный член жюри крупнейших пианистических конкурсов мира.

Муж — словенский композитор Алоиз Среботняк (1931—2010), сын — Мартин Среботняк, кинорежиссёр.

Репертуар 
Основа репертуара пианистки — европейские композиторы-романтики (Бетховен, Лист, Шопен, Шуман, Григ, Брамс, Франк, Рахманинов).

Признание 
Третья премия на Конкурсе пианистов имени Бузони (Больцано, 1961), премия Прешерна (1975), Золотая медаль Люблянского университета за педагогическое мастерство и художественные достижения (1989) и др.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Статья в Словенском биографическом словаре 
 Биография на сайте Все пианисты 

Академические музыканты Словении
Пианисты Словении
Музыкальные педагоги Словении
Родившиеся в 1940 году
Родившиеся в Дубровнике
Лауреаты премии Прешерна